Budinger ist der Familienname folgender Personen:

 Chase Budinger (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Hugo Budinger (1927–2017), deutscher Hockeyspieler und Sportwissenschaftler
 Linda Budinger (* 1968), deutsche Schriftstellerin
 Petra Antoinette Budinger (* 1964), deutsche Choreografin
 Thomas F. Budinger (* 1932), US-amerikanischer Mediziner und Ingenieur

Siehe auch:
 Buding (Begriffsklärung)
 Buttinger